

Lieux

Hollywood, un quartier de la ville de Los Angeles en Californie, il est un important centre de production cinématographique ;
 Hollywood Boulevard, une rue de Hollywood ;
 North Hollywood, un quartier de Los Angeles situé au nord de celui d'Hollywood ;
 West Hollywood, une ville de la banlieue de Los Angeles ;
 Hollywood, une ville de l'Alabama ;
 Hollywood, une ville de Caroline du Sud ;
 Hollywood, une ville du Sud-Est de la Floride ;

Hollywood, un village du comté de Wicklow ;

Holywood, une ville du comté de Down en Irlande du Nord.
 Hollywood (Worcestershire) en Angleterre.

Patronyme 

 Edwin L. Hollywood (1892–1958), réalisateur américain.
 Paul Hollywood (né en 1966), chef cuisinier britannique ;
 Matt Hollywood (né en 1973), chanteur, guitariste, bassiste, auteur et compositeur américain.

Musique 

album
 Hollywood, un album de Véronique Sanson sorti en 1977 ;
 Hollywood, un album de Johnny Hallyday sorti en 1979 ;

chanson
 Hollywood, le titre d'une chanson de la chanteuse américaine Madonna ;
 Hollywood, le titre d'une chanson du rappeur américain Jay-Z ;
 Hollywood, le titre d'une chanson écrite par David McNeil (1974) et popularisée entre autres par Yves Montand ;
 Hollywood, une chanson des Red Hot Chili Peppers ;
 Hollywood, une chanson de l'auteure-compositrice-interprète britannique  ;
 Hollywood, le titre d'une chanson de la chanteuse française Brigitte Fontaine ;

Cinéma et télévision 
 En référence à la ville de Hollywood et par métonymie, le terme « Hollywood » peut désigner l'ensemble des principales compagnies de productions cinématographiques américaines, ou bien le cinéma américain dans sa globalité.
 Hollywood est un film de James Cruze sorti en 1923 ;
 Hollywood (Hollywood A.D.) est un épisode de la série télévisée X-Files (2000)
 Hollywood est une mini-série créée Ryan Murphy et Ian Brennan et diffusée sur Netflix en 2020 ;
  est le titre de plusieurs films.

Entreprises 
 Des filiales de ou liées à la Walt Disney Company contiennent le mot Hollywood : 
 Hollywood Pictures est un studio de productions entre 1989 et 2007 ;
 Hollywood Records est un label discographique ;
 Hollywood Pictures Backlot est une zone du parc Disney California Adventure ;
 Hollywood Boulevard est une zone du parc Walt Disney Studios ;
 Disney's Hollywood Studios est un parc à thème situé à Walt Disney World Resort.

Autres 
 Hollywood, un processeur graphique fabriqué par ATi pour la console de jeux Wii de Nintendo ;
 Hollywood, un langage de programmation orienté multimédia ;
 Hollywood, un roman américain de Charles Bukowski, paru en 1989.

Voir aussi 
 Panneau Hollywood, un écriteau monumental formant le mot « HOLLYWOOD » en lettres capitales, érigé sur une colline de Los Angeles en Californie ;
 Hollywood Chewing Gum, une entreprise française fabriquant des chewing-gums ;
 Hollywoo, un film français réalisé par Frédéric Berthe et Pascal Serieis, sorti en 2011 ;
 Principe d'Hollywood, en génie logiciel, un motif de conception appelé inversion de contrôle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre